Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma sono state battute al secondo turno da Margarita Gasparjan e Monica Niculescu.

Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto in finale Tímea Babos e Jaroslava Švedova con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (finale)

 Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (primo turno)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Xu Yifan /  Zheng Saisai (semifinale)

Alternate 
  Belinda Bencic /  Stephanie Vogt (primo turno)

Wildcard 

  Simona Halep /  Daniela Hantuchová (ritirate)
  Madison Keys /  Sloane Stephens (primo turno)

 Svetlana Kuznecova /  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Mónica Puig /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2016
WTA Tour 2016